Кривошеевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кривошеевка — упразднённое село в Кербулакском районе Алматинской области.

Россия 
 Кривошеевка — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Кривошеевка — село в Нижнеломовском районе Пензенской области.

Украина 
 Кривошеевка — село в Сватовском районе Луганской области.